The Other Side of the Road — студійний альбом англійської групи Smokie.

Композиції 
 The Other Side Of The Road - 3:51
 Do To Me - 3:18
 Belinda - 2:57
 Big Fat Momma - 2:47
 Don't Take Your Love Away This Time - 3:12
 London Is Burning - 5:10
 Baby It's Up To You - 3:43
 You Don't Care - 3:17
 All Alone - 3:55
 I Can't Stop Loving You - 3:34
 Too Many Pennies In Hell - 1:17
 Samantha Elizabeth - 4:00
 San Francisco Bay - 3:15

Склад 
 Кріс Норман - вокал, гітара
 Алан Сілсон - гітара 
 Террі Аттлі - басс-гітара
 Піт Спенсер - ударні

Джерела 
 The Other Side of the Road  allmusic
 The Other Side of the Road last.fm

Альбоми Smokie
Англомовні музичні альбоми
Альбоми британських виконавців